Hemonybeiaard (Deventer)
 Hemonybeiaard (Middelstum)
 Hemonybeiaard (Jacobikerk) - Utrecht
 Hemonybeiaard (Nicolaïkerk) - Utrecht
 Hemonybeiaard (Domkerk) - Utrecht
 Hemonybeiaard (Amersfoort)
 Hemonybeiaard (Gent)
 Hemonybeiaard (Amsterdam)